

Miejscowości 
 Modlin – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Skrwilno
 Modlin – kolonia w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Modlin – integralna część miasta Nowego Dworu Mazowieckiego

Inne 
 Modlin – stacja kolejowa w Nowym Dworze Mazowieckim
 Twierdza Modlin – obóz warowny z cytadelą i dziełami w Nowym Dworze Mazowieckim
 Port lotniczy Warszawa-Modlin – cywilny port lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim
 SS Modlin – statek PMH, wcześniej jako transportowiec ORP Wilia
 Armia „Modlin” – nazwa związku operacyjnego Wojska Polskiego w 1939

Zobacz też 
 Nowy Modlin
 Modlinek